Edmunda de Brandeburgo (en alemán, Erdmuthe von Brandenburg; Berlín, 26 de junio de 1561-Stolp, 13 de noviembre de 1623) fue una princesa de Brandeburgo por nacimiento, y duquesa de Pomerania-Stettin por matrimonio.

Biografía 
Edmunda era un miembro de la Casa de Hohenzollern, e hija del príncipe elector Juan Jorge de Brandeburgo (1525-1598) y de su segunda esposa, Sabina de Brandeburgo-Ansbach (1548-1575). La princesa Edmunda era la favorita de su padre a causa de su amor por la ciencia y la literatura latina.

Se casó el 17 de febrero de 1577 con el duque Juan Federico de Pomerania-Stettin (1542-1600) 19 años mayor que ella. El matrimonio resultó ser feliz, pero además de un aborto involuntario, no tuvieron hijos.

Edmunda concretó el matrimonio de su sobrino, el elector Cristián II de Sajonia, hijo de su hermana Sofía, con la princesa Eduviges de Dinamarca. Después de que su marido murió en 1600, recibió el distrito de Stolp y vivió en el Castillo de Stolp. Murió el 13 de noviembre de 1623, a los 62 años de edad.

Ancestros

Referencias 
 Daniel Martin Ernst Kirchner: The Electors and queens on the throne of the Hohenzollerns, Wiegandt & Greaves, 1867, p. 30

Princesas de Brandeburgo (casa de Hohenzollern)
Casa de Sajonia
Nacidos en Berlín
Duquesas consortes de la casa de Hohenzollern